Polymerisation ist eine doppeldeutige Bezeichnung aus der Polymerchemie:
 nach der heutigen Definition ist Polymerisation eine Sammelbezeichnung für beliebige polymerbildende Reaktionen.
 nach der klassischen Definition ist Polymerisation ein Synonym zur heutigen Kettenpolymerisation (nicht IUPAC-konform).